El término lizarra puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Erica vagans.
 El nombre de uno de los barrios de la ciudad de Estella. 
 El nombre en euskera de la ciudad de Estella.